I guerrieri della notte – film del 1979 diretto da Walter Hill
 I guerrieri della notte – colonna sonora dell'omonimo film di Hill
 I guerrieri della notte – romanzo del 1965 di Sol Yurick, illustrato da Frank Modell